Arsenic et Vieilles Dentelles peut faire référence à :
Arsenic et Vieilles Dentelles (Arsenic and Old Lace), pièce de théâtre américaine de Joseph Kesselring, créée à Broadway en 1941 ;
Arsenic et Vieilles Dentelles (Arsenic and Old Lace), film américain de Frank Capra sorti en 1944, adaptation de cette pièce ;
Arsenic et Vieilles Dentelles (Arsenic and Old Lace), téléfilm américain de Robert Scheerer diffusé en 1969, autre adaptation de la pièce ; 
Arsenic et Vieilles Dentelles (Arsenic and Old Waste), épisode 26 de la saison 7 du feuilleton télévisé américain Côte Ouest (Knots Landing), diffusé en 1986.